Sundargarh (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Sundargarh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sundargarh